The Schemers – film del 1912 diretto da Otis Turner
 The Schemers – film del 1912 prodotto dalla Powers Picture Plays
 The Schemers – film del 1913 diretto da George D. Baker
 The Schemers – film del 1915 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
 The Schemers – film del 1916 diretto da Will Louis
 The Schemers – film del 1916 prodotto dalla Essanay
 The Schemers – film del 1917 diretto da George Terwilliger
 The Schemers – film del 1922 prodotto dalla Reol Productions